Заболотнев — русская фамилия.

Известные носители 
 Заболотнев, Андрей Павлович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Заболотнев, Дмитрий Павлович (род. 1989) — российский хоккеист.

См.также 
 Заболотнов
 Заболотный